Mahtan is een personage uit het legendarium van J.R.R. Tolkien. Hij was een Noldorijnse elf en de vader van Nerdanel, de vrouw van Fëanor. De naam Mahtan komt van het Queniaanse woord 'mahta', wat smeden betekent.

Hij was een getalenteerd smid uit Valinor die zijn vaardigheden leerde van de Vala Aulë. Hij werd Aulendur, dienaar van Aulë, genoemd. Deze leerde hem zeer veel in het bewerken van metaal. Hij zou zijn schoonzoon Fëanor veel leren over het bewerken van metaal, want Fëanor is zeer leergierig en is hier zeer goed in. Later had hij hier spijt van, want Fëanor maakte, met de kennis die hij van Mahtan had gekregen, de eerste wapens en uitrusting in Valinor.

Mahtan was een zeer uitzonderlijke elf want hij had al op zeer jonge leeftijd een baard. Volgens Tolkien krijgen elfen pas tijdens de derde cyclus van hun leven een baard, en Mahtan zat nog maar in het begin van zijn tweede. Hij had koperrood haar. Dit zouden zijn kleinzonen Amrod en Amras later ook hebben. Hij droeg een koperen diadeem rond zijn hoofd, net zoals een van zijn andere kleinzonen, Maedhros, later ook zou doen.

Het Huis van Fëanor 

Noldo